Göteborgsgruppen kan syfta på:

Göteborgsgruppen (hemvärn) – är ett tidigare namn på en svensk utbildningsgrupp inom Försvarsmakten
Göteborgsgruppen (kårparti) – ett amarbetet vid Sveriges förenade studentkårer mellan studentkårer vid Göteborgs universitet

Se även
 Grupp 54
Göteborgskoloristerna